Alois Rohrmoser (, Großarl – , Wagrain), fut le fondateur en 1955 de la marque de ski autrichienne Atomic.

A aussi siégé 25 ans comme représentants communaux et deux décennies en tant que vice-maires à Wagrain. Il était un responsable du signe d'honneur doré du pays Salzbourg ainsi que de l'anneau d'honneur doré de la municipalité du marché Wagrain. en 1982, la distinction avait eu lieu au Kommerzialrat.

ATOMIC 
Fondée par Alois Rohrmoser dans la commune d’Altenmarkt im Pongau, en Autriche, la compagnie peut se targuer d’avoir confectionné le premier système intégré ski/botte/fixation à la fin des années 1980 (après avoir acquis les fixations ESS et les bottes Koflach).

Le consortium Amer Sports en  achète Atomic pour le prix de 918,7 millions de schillings (66,8 millions d'euros).

Entrepreneur autrichien
Naissance en juillet 1932
Naissance dans le district de Sankt Johann im Pongau
Décès en février 2005
Décès à 72 ans